Кана́диан — транслитерация исп. Canadian ‘канадский’ и иногда англ. Canadian ‘канадский’. Более часто встречающаяся транслитерация с английского — Канейдиан.

 Канадиан — уругвайский футбольный клуб из Монтевидео
 Канадиан (также Канейдиан) — населённый пункт в Техасе